Понсо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 2365 человек, плотность населения составляет 237 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 35040. Телефонный код — 0429.

Имеется .

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта